Kloster Schönau ist der Name folgender Klöster:

 Kloster Schönau (Gemünden am Main) in Bayern
 Kloster Schönau (Odenwald) in Schönau im Odenwald bei Heidelberg
 Kloster Schönau (Strüth) im Rhein-Lahn-Kreis

Siehe auch: 
 Schönau – ein Überblick